L'édition 2021 du tournoi de tennis de Delray Beach se déroule du 7 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Dominik Köpfer, de l'Américain et tenant du titre Reilly Opelka, de l'Argentin Federico Delbonis, du Britannique Daniel Evans, des Canadiens Milos Raonic et Vasek Pospisil, du Japonais Kei Nishikori et du Suédois Mikael Ymer. Ils sont respectivement remplacés par Mackenzie McDonald, Thomaz Bellucci, Sebastian Korda, Daniel Elahi Galán, Tomás Martín Etcheverry, Nam Ji-sung, Bjorn Fratangelo et Ivo Karlović.

Pendant le tournoi 
À bientôt 42 ans, le Croate Ivo Karlović, du haut de son 2m11, remporte son  tour face à Pablo Andújar poussant encore son propre record : le joueur le plus âgé à remporter un match sur le circuit principal.

Lauréats 
Hubert Hurkacz remporte le tournoi en simple en battant en finale Sebastian Korda. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Ariel Behar et Gonzalo Escobar remportent leur premier tournoi ATP en battant en finale Christian Harrison et Ryan Harrison.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2021
Delray Beach
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en janvier 2021
Sport en Floride en 2021
Sport aux États-Unis en janvier 2021